Пабло Харильо-Эрреро (Pablo Jarillo-Herrero; ) — испанский , специалист в области экспериментальной физики конденсированных сред. Доктор философии (2005), профессор Массачусетского технологического института, где преподает с 2008 года. Highly Cited Researcher с 2017 года. Лауреат премии Вольфа (2020).

Окончил по физике Университет Валенсии (1999), занимался и в Германии. Затем провел два года в Калифорнийском университете в Сан-Диего, получил там магистерскую степень; после чего отправился в Делфтский технический университет в Нидерландах, где получил докторскую степень в 2005 году; год являлся там же постдоком. Затем перешел в Колумбийский университет. С 2008 года ассистент-профессор MIT, с 2015 года на постоянном контракте, с 2018 года фул-профессор, именной профессор (Cecil and Ida Green Professor) физики. Фелло Американского физического общества (2018),  (2019).

Награды и отличия 

 Young Investigator Award, Испанское королевское общество (2006)
  (2008)
 Стипендия Слоуна (2009)
 Packard Fellowship,  (2009)
 IUPAP Young Scientist Prize in Semiconductor Physics (2010)
 DOE Early Career Award (2011)
 Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers (, 2012)
  Young Investigator Award (2013)
  Experimental Physics in Quantum Systems Investigator Award (2014)
 The Physics World 2018 Breakthrough of the Year
 Премия Оливера Бакли (2020)
 Медаль  (2020)
  (2021)
 Award for Scientific Discovery НАН США (2021)
 Премия Макса Планка (2021)

Примечания 

Высокоцитируемые учёные (HCR)
Физики конденсированного состояния
Действительные члены Американского физического общества
Стипендиаты Слоуна
Лауреаты премии Оливера Бакли
Лауреаты премии Макса Планка
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института